Il singolare del torneo di tennis WTA Aix-en-Provence Open 1988, facente parte del WTA Tour 1988, ha avuto come vincitrice Judith Wiesner che ha battuto in finale 6–1, 6–2 Sylvia Hanika.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

WTA Aix-en-Provence Open 1988